«Мариана» () — картина английского художника Джона Эверетта Милле, созданная в 1851 году.

Сюжет 
«Мариана» основана на пьесе Шекспира «Мера за меру», в которой Мариана должна была выйти замуж за персонажа по имени Анджело, но была отвергнута, так как её приданое оказалось утеряно в результате кораблекрушения. Девушка ведёт одинокую жизнь, до сих пор тоскуя о своём возлюбленном. Впрочем, в конце пьесы Анджело, самый отрицательный из персонажей, совершивший настоящее преступление против писаных и неписаных законов, всё-таки женится на Мариане.

Когда полотно Милле впервые появилось на выставке в Королевской Академии художеств, оно сопровождалось строчкой из стихотворения Альфреда Теннисона «Мариана»:

Значение 
В творчестве художников-прерафаэлитов викторианская идея о слабой и кроткой женщине трансформировалась в идею о женщине-жертве, причём часто в контексте нереализованного сексуального желания и чувственности. Мариана у Милле стоит в позе, выражающей не только печаль и скорбь, но и чувственное желание.

Эта картина наглядно показывает, насколько со временем изменились идеи прерафаэлитов, которые начинали как религиозные художники и боролись за возвращение к искренности и простоте раннего итальянского искусства. Критик Джон Рёскин писал, что «самым показательным… из произведений [прерафаэлитского движения] оказался не образ Марии, принимающей Благую Весть, а образ потягивающейся Марии, уставшей от отсутствия новостей».

Примечания

Ссылки 
 Мариана в Британской галерее Тейт

Картины 1851 года
Картины Джона Милле
Картины из собраний галереи Тейта
Картины по сюжетам произведений Уильяма Шекспира